Rende, ville de Calabre, en Italie ;
 le district de Rende de Tainan, à Taïwan;
 Rende, ville du Xian autonome hui et yi de Xundian à Kunming, en Chine.